Tjajkovskij kan avse:
Tjajkovskij, Perm kraj – stad i Ryssland, namngiven efter tonsättaren Pjotr Tjajkovskij
Tjajkovskij (krater) – en krater på Merkurius
Moskvakonservatoriet – en berömd musikhögskola i Ryssland som sedan 1940 bär Pjotr Tjajkovskijs namn

Personer
Pjotr Tjajkovskij (1840-1893), rysk tonsättare
Boris Tjajkovskij (1925-1996), rysk tonsättare (utan släktskap med den föregående)